De zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 wordt verreden op woensdag 19 juli 2017. De start is in La Mure en de finish in Serre Chevalier.

Parcours 
Het is een bergetappe door de Franse Alpen. Onderweg zijn er een beklimming van de tweede, een van de eerste en twee van de buitencategorie. De laatste klim is de Col du Galibier. Dit is met een hoogte van 2.642 meter het "dak" van deze Ronde van Frankrijk. Vanaf daar is het nog 28 kilometer dalen naar de finish. In Allemond is een tussensprint.

Verloop 
Vroeg in de etappe was een val, waarbij groene truidrager Marcel Kittel ernstig getroffen werd. Hij zou uiteindelijk opgeven. Ongeveer op dat moment ontsnapte een grote groep van 30 rijders uit het peloton. In de eerste beklimming reden Michael Matthews en Thomas De Gendt weg uit deze groep; aan de top hadden ze al een voorsprong van 5 minuten op het peloton.

In de beklimming van de Croix de Fer viel Alberto Contador aan. Hij kreeg aanvankelijk Nairo Quintana mee, maar die kon zijn tempo niet volgen en viel terug. Aan de top van de berg had Contador de kopgroep bijgehaald, en had deze een halve minuut achterstand op De Gendt, die Daniel Navarro bij zich had gekregen, maar Matthews had gelost, en bijna 3 minuten voorsprong op het eerste deel van het peloton, dat tot circa 30 man was uitgedund.

Bij het begin van de beklimming van de Télégraphe waren er nog zo'n 10 man over in de kopgroep, die De Gendt en Navarro had bijgehaald. De groep werd geleid door ploeggenoten van Contador: Eerst Jarlinson Pantano, daarna Bauke Mollema. Contador raakte iets achter door een fietswissel, maar er werd op hem gewacht. Uiteindelijk moest ook Mollema opgeven, en bleef Contador met enkel Primož Roglič en Serge Pauwels over. Mathias Frank en Darwin Atapuma konden later nog aansluiten. Roglič en Pauwels deden aanvallen, en het was uiteindelijk Roglič die weg kon rijden. In de groep met favorieten rond Chris Froome deed Daniel Martin een aanval. Hij kon ontsnappen, maar zijn voorsprong werd nooit groot, en hij werd uiteindelijk teruggepakt. Een serie van aanvallen van Romain Bardet in het laatste deel van de klim was te veel voor Fabio Aru. Enkel Froome, Warren Barguil, Rigoberto Urán en Mikel Landa konden volgen.

In de afdaling naar de finish behield Roglič zijn voorsprong, maar Atapuma, die aan de top ook nog vooruit reed, werd teruggepakt. De kleine groep met achtervolgers wist 30 seconden te winnen op Aru, die daardoor van de tweede naar de vierde plaats in het algemeen klassement terugzakte.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Marcel Sieberg, niet gestart
  Daniel McLay, opgave
  Marcel Kittel , opgave na val
  Thibaut Pinot, opgave

Externe link 
 De route van de 17e etappe op letour.fr

17
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sport in Hautes-Alpes